Le terme Tiento peut désigner :
 le tiento, une musique qui se joue à l'orgue et employant le contrepoint ;
 le tiento, l'une des formes du chant flamenco.